Amargadera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus; o
 el nombre común de la planta Taraxacum officinale.